Katzelbach (Alternativschreibungen auch Katzlbach) heißen folgende geographische Objekte:

 Katzelbach (Graz), Bach am Florianiberg, versickert im Bad Straßgang bei Graz-Straßgang, Steiermark 
 Katzelbach (Thaler Bach), Bach bei Thal westlich von Graz, Steiermark
 Katzelbach (Grieslbach), Zufluss des oberen Loferbachs (Griesl-, Hasel-, Strubbach) vom Wiesensee bei Hochfilzen, Tirol